Negativ kan avse:

 Negativfilm – en film som framkallar ett negativ
 Negativa tal – inom matematiken sådana tal som är mindre än noll (0)
 Negativ elektrisk laddning, se Elektrisk laddning